Са́мули Пи́йппо (; род. 1 января 1980, Финляндия) — финский стрелок из лука; член сборной Финляндии на летних Олимпийских играх 2016 года.

Представляет клуб Oulun Jousimiehet, а дебютными соревнованиями для него был Чемпионат мира по стрельбе из лука 2013 года.

Примечания 

Стрелки из лука Финляндии
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года